Příjmení Keprt nese více různých osobností:

 Engelbert Keprt (* 1910 – † 1974) – český profesor Univerzity Palackého v Olomouci
 Linda Keprtová (* 1983) – česká operní režisérka
 Marek Keprt (* 1974) – český klavírista, skladatel a hudební pedagog
 Michael Keprt (* 1972) – český sbormistr, dirigent, hudební skladatel, hudební inscenátor a korepetitor

Česká příjmení